Bodo Spiethoff ist der Name folgender Personen:

* Bodo Spiethoff (Mediziner) (1875–1948), deutscher Dermatologe und Hochschullehrer
 Bodo Spiethoff (Ökonom) (1918–2000), deutscher Ökonom und Schriftsteller